Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 7 au .

Elena Vesnina remporte le simple dames. En finale, elle bat Mona Barthel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Garbiñe Muguruza et María Teresa Torró Flor.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Hobart
Tennis en Australie en 2013
Tennis en janvier 2013